crq steht für:
 Iyo’wujwa (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache in Argentinien und Bolivien

CRQ steht für:
 Air Creebec (ICAO-Code), kanadische Regionalfluggesellschaft
 Caravelas Airport (IATA-Code), Flughafen von Caravelas (Bahia), Bahia, Brasilien

Siehe auch:
 Croque

Abkürzung